Соревнования по дзюдо среди женщин в категории до 48 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 24 июля на арене «Ниппон Будокан». В соревнованиях приняли участие 28 спортсменок из 28 стран.

Олимпийской чемпионкой 2016 года в данной дисциплине является аргентинка Паула Парето, которая проиграла японке Фуна Тонаки в четвертьфинале, а затем уступила в утешительном раунде португалке Катарине Косте.

Золотую медаль завоевала лидер рейтинга Дистрия Красничи из Косово, ставшая второй олимпийской чемпионкой от своей страны после Майлинды Кельменди. Она победила в финале Фуну Тонаки из Японии с оценкой вадза-ари, которая была третьей в рейтинге. Бронзовую медаль завоевала двукратная чемпионка мира Дарья Белодед (второе место в рейтинге), которая победила Ширу Ришони в матче за бронзу. Вторую бронзу завоевала монголка Мунхбатын Уранцэцэг, занимавшая четвёртое место в рейтинге Международной федерации дзюдо, оказавшейся сильнее Катарины Косты из Португалии в бронзовом поединке.

Медалисты

Квалификация 
По правилам соревнований, от каждой страны может участвовать только одна дзюдоистка.

Япония как страна-хозяйка Олимпийских игр получила право без квалификации представить одну дзюдоистку. Основная квалификация на Олимпийские игры проходила на основе рейтинга от 28 июня 2021 года. Окончательное решение Международная федерация дзюдо приняла 5 июля.

Помимо 18 квалифицировавшихся по рейтингу спортсменок, на Олимпиаду путёвки получили две европейки: турчанка Гюлькадер Шентюрк и азербайджанка Аиша Гурбанлы; две африканки: Джероней Витебой из ЮАР и Пришилла Моранд из Маврикия; южноамериканка Мари Ди Варгас (Чили); две азиатские дзюдоистки: Линь Чэнь-Хао из Тайваня и Шушила Деви Ликмабам из Индии. Также на Олимпиаде выступили две спортсменки по приглашению: Гарриет Банифатий из Малави и Сония Бхатта из Непала.

Сетка

Турнир

Утешительный раунд

Примечания